Deuting ist der Ortsname von

 Deuting (Steinkirchen), Ortsteil der Gemeinde Steinkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Deuting (Walpertskirchen), Ortsteil der Gemeinde Walpertskirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Deuting (Gemeinde Saalfelden), Ortsteil der Gemeinde Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg